Ex (Unix) — простий текстовий редактор, спеціально розроблений для Unix.
 ex — позначення, використовуване в найменуваннях таксонів. Значення — «з, відповідно до», «згідно з»
 Ex — символ сертифікації обладнання тестувальними органами Європейського Союзу з вибухозахисту.
 Ex (також x-height) — одиниця вимірювання в друкарстві, висота малої літери від опорної лінії до верхньої. У прямому шрифті з 26 літер латиниці точно таку висоту мають тільки x і z, звідси і йде назва. Див. також Базова лінія шрифту та Каскадні таблиці стилів.
 EX або TV Asahi — японська телевізійна мережа